Дави́д Марке́лович Яно́вский (25 мая 1868, Волковыск, Гродненская губерния, Российская империя — 15 января 1927, Йер, Франция) — российский (впоследствии французский, американский) шахматист еврейского происхождения, претендент на мировое первенство, шахматный теоретик, практик и журналист.

Биография 
Родители — Маркел Хаимович Яновский (1831—?) и Хана Яновская (1834—?). Брат — Хаим Яновский (1853—1935), также стал шахматистом, возглавлял «Общество любителей шахматной игры» в Лодзи. Жил в России, Франции, США. До начала 1-й мировой войны выступал в соревнованиях как представитель России. Победитель крупных международных турниров в Вене (1896), Монте-Карло (1901), Париже (1902) и множества матчевых встреч. Играл матч на первенство мира с Эм. Ласкером (1910). Внес ценный вклад в развитие дебютной теории.

Не получив серьёзного образования, Яновский тем не менее обладал высокой общей культурой, свободно говорил по-русски, по-французски, по-немецки, по-польски и по-английски. В возрасте 23 лет он приехал в Париж, где быстро поразил парижских шахматистов остроумной и яркой игрой. Выиграв первый приз в чемпионате кафе «Кафе де ля Режанс», Яновский затем сражался почти во всех крупных шахматных соревнований того времени, его лучший период был между 1898 и 1906 годами. Кочуя с турнира на турнир, он ошеломлял своих противников яркими атаками и внезапными ударами. Среди пострадавших побывали все ведущие шахматисты мира, включая и чемпиона мира Эм. Ласкера. 31 июля 1896 г. Яновский первый раз побеждает Эм. Ласкера на турнире в Нюрнберге и становится членом символического клуба победителей чемпионов мира Михаила Чигорина. В мае 1909 г. он играет с чемпионом мира короткий коммерческий матч, призовой фонд которого обеспечил шахматный меценат Лео Нардус. Матч завершился с почетным для Яновского результатам +2, −2, =0. Эти две победы над чемпионом мира вписали имя Яновского в реестр символического клуба Гарри Пильсбери.

Под впечатлением своих турнирных успехов и нескольких удачных партий с чемпионом мира д-ром Ласкером Яновский отважился ещё два раза вызвать его на матч, но силы были неравны. Эм. Ласкер дважды уверенно побеждал. В 1909 г. матч имел статус коммерческого и закончился со счетом +7, −1, =2 в пользу чемпиона мира. В 1910 г. матч являлся официальным на первенство мира и завершился разгромом Яновского со счетом +8, −0, =3. Мудрый практик и глубокий психолог, Ласкер сознательно создавал скучные позиции, не давая Яновскому развернуть свою фантазию во всю мощь. Впрочем, Яновского не занимало чемпионство как таковое, он всю жизнь отстаивал яркий и зрелищный стиль. Его дерзкие атаки и блестящие комбинации поражали невиданным риском. В то время шахматы ещё не превратились в большой спорт, а были просто частью человеческой культуры. Яновским больше владела тяга создать красивую, цельную партию, чем победить во что бы то ни стало. «Яновский был великим шахматистом, но средним спортсменом и слабым психологом», — однажды сказал о нём Ласкер. По воспоминаниям современников известна и страсть Яновского к азартным играм. Он играл одержимо в карты (бридж или покер) и раз за разом проигрывал всё то, что его талант и труд приносили ему в шахматах. В 1901 году он спустил в казино Монте-Карло весь свой первый приз. Азарт Яновского мешал ему не только в жизни. Истинный художник в искусстве шахмат, он, тем не менее, не мог совладать со своим стилем, который страдал от мелких недостатков, в первую очередь от отсутствия самокритики и самообладания. Яновский всегда играл на атаку, даже когда для этого не было никаких оснований; именно из-за этого он проиграл множество партий.

После Мангеймского турнира 1914 года Яновский переехал в Америку, где прожил 10 лет. Там он поначалу был третьим по силе игроком (после Х.Капабланки и Ф. Маршалла), но постепенно молодые мастера стали его теснить. Невзирая на это, временами Яновский демонстрировал былую мощь и свой яркий стиль, которому он остался верен до конца дней.

Нью-йоркский климат оказался неблагоприятным для его здоровья, и в результате недуга Яновский вынужден был вернуться во Францию, где он прожил ещё 2 года. Смерть настигла его в городке Йере, куда он прибыл для участия в турнире.

Турнирные и матчевые результаты

Литература 
 
 
 Воронков С. Б., Плисецкий Д. Г. Давид Яновский. — Москва: Физкультура и спорт, 1987. — 415, [1] с. — (Выдающиеся шахматисты мира).
 Романов И. З. Талант и характер. // «64 — Шахматное обозрение». — 1982. — № 5. — С. 21.

Примечания

Ссылки 
 
Личная карточка Давида Яновского на сайте 365Chess

Шахматисты России
Шахматисты России (по 1917)
Шахматисты США
Шахматисты Франции
Умершие от туберкулёза